Rolante kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rolante (ort), Rio Grande do Sul, 
 Rolante (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar